Der Skisprung-Weltcup 1997/98 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1997/98) war eine vom Weltskiverband FIS vom 29. November 1997 bis zum 22. März 1998 an 19 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 25 Einzelwettbewerben. Daneben wurden die beiden Wettbewerbstage der in Oberstdorf ausgetragenen Skiflug-Weltmeisterschaft wie zwei zusätzliche Weltcups behandelt, sodass 27 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der slowenische Titelverteidiger Primož Peterka, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Japaner Kazuyoshi Funaki und der Österreicher Andreas Widhölzl. Den Sieg in der Skisprung-Disziplinwertung gewann Primož Peterka vor dem Japaner Masahiko Harada und Andreas Widhölzl. Der Titelverteidiger dieser Disziplinwertung, der Deutsche Dieter Thoma belegte den siebten Rang. Den Sieg in der Skiflug-Wertung konnte sich der Deutsche Sven Hannawald vor Kazuyoshi Funaki und den ex aequo auf dem dritten Platz liegenden Andreas Widhölzl und Primož Peterka (Titelverteidiger) sichern. Die Nationenwertung gewann Titelverteidiger Japan vor den Teams aus Deutschland und Österreich.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

*=Die beiden Tage der Skiflug-Weltmeisterschaft wurden in dieser Saison als Einzelweltcups gewertet.

Wertungen

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 1997/98
1997/98